Tri martolod () – бретонская народная песня, ставшая известной благодаря её интерпретации, исполнению и записи Аланом Стивеллом. Текст песни повествует о трёх молодых моряках, однако быстро перетекает в диалог влюблённых.

История 
В коллекции мелодий для волынки  приводит мелодию, которую называет Tri-UGent Martolod (60 моряков). Эта песня появляется в различных сборниках бретонских песен. Алан Стивелл обнаружил эту песню на курсах бретонской культуры. Он исполнил её в Олимпии 28 февраля 1972 года в рамках концерта, транслировавшегося в прямом эфире телеканала Европа 1. В этот же период он выпустил сингл. Также Алан записывал Tri Martolod в несколько иной интерпретации с группой Manau.

Слова

Интерпретации 
Песня Tri Martolod исполнялась различными музыкальными коллективами:
 Tri Yann записали её на первом альбоме этой группы, Tri Yann an Naoned, выпущенном в конце 1972 года.
 В сентябре 1993 года Алан Стивелл выпустил альбом Again, где записал Tri Martolod в более роковом исполнении.
 В 1994 году музыкальный проект, предпринятый Eric Mouquet и Guilain Joncheray записал Tri Martolod в альбом Dao Dezi в электронном стиле со смесью кельтских звуков и вокала.
 В 1998 году группа Manau включила его в свой альбом La Tribu de Dana (Племя Дану), который стал хитом во Франции.
 Швейцарская фолк-метал/melodic death группа Eluveitie записала песню Inis Mona и включила её в свой альбом Slania, который был выпущен в 2008 году. Eluveitie положили на мелодию Tri martolod текст на английском языке.
 В 2008 году группа Начало Века совместно с Хелависой (вокалисткой группы Мельница) записали на мелодию Tri Martolod сингл Тебя ждала я.
 В 2010 году Нольвенн Леруа (Nolwenn Leroy) записала Tri martolod для своего альбома Bretonne

 В 2012 году немецкий коллектив Santiano записал Tri martolod в фолк-роковой версии, включив её в свой альбом Bis ans Ende der Welt.
 Песню Tri martolod в различных вариантах перевода на русский язык часто исполняют на концертах Канцлер Ги (Майя Котовская) и Тикки Шельен.
 В 2018 году группа Reem X-Side записала Heavy Metal-версию «Tri Martolod», с переводом текста на английский язык.

Ссылки 
 Художественный перевод на русский язык
 Ноты и исходный текст на бретонском
 Ноты в PDF и MIDI
 Клип Tri Martolod Нольвенн Леруа
 НАЧАЛО ВЕКА feat. Хелависа - Тебя Ждала (информация о сингле/скачать официальную версию)
 "Три молодых моряка" в исполнении Канцлера Ги и Тикки Шельен.
 "Три моряка" в исполнении Тикки Шельен.

Фолк-песни
Народные песни
Бретонские песни
Песни по алфавиту